Vaughn [] ist der Familienname folgender Personen:

 Albert C. Vaughn (1894–1951), US-amerikanischer Politiker
 Billy Vaughn (1919–1991), US-amerikanischer Musiker und Orchesterleiter
 Carrie Vaughn (* 1973), US-amerikanische Schriftstellerin
 Chico Vaughn († 2013), US-amerikanischer Basketballspieler
 Cooney Vaughn (1897-), US-amerikanischer Bluesmusiker
 Countess Vaughn (* 1978), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Darrick Vaughn (* 1978), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Frank Vaughn (1902–1959), US-amerikanischer Fußballspieler 
 Herbert Vaughan (1832–1903), dritter Erzbischof von Westminster
 Jack Vaughn (1920–2012), US-amerikanischer Diplomat
 Jacque Vaughn (* 1975), US-amerikanischer Basketballspieler
 John C. Vaughn (1824–1875), US-amerikanischer Politiker, Brigadegeneral der Konföderierten im Bürgerkrieg
 John Vaughn OFM (1928–2016), US-amerikanischer Franziskaner, Generalminister des Franziskanerordens
 Kia Vaughn (* 1987), US-amerikanisch-tschechische Basketballspielerin
 Matthew Vaughn (* 1971), britischer Filmproduzent und Regisseur
 Robert Vaughn (1932–2016), US-amerikanischer Schauspieler
 Scott Vaughn (* 1990), neuseeländischer Taekwondoin
 Father Tom Vaughn (1936–2011),  US-amerikanischer Pianist und Priester
 Vince Vaughn (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler

Vorname:

 Vaughn Armstrong (* 1950), US-amerikanischer Schauspieler
 Vaughn Monroe (1911–1973), US-amerikanischer Sänger, Bandleader und Trompeter

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Vaughn (Alabama)
 Vaughn (Arkansas)
 Vaughn (Florida)
 Vaughn (Georgia)
 Vaughn (Kansas)
 Vaughn (Louisiana)
 Vaughn (Mississippi)
 Vaughn (Montana)
 Vaughn (New Mexico)
 Vaughn (Oregon)
 Vaughn (Virginia)
 Vaughn (Washington)
 Vaughn Corners (Alabama)
 Vaughn Hollow (Rhode Island)

Sonstiges:

 Vaughn (Band), US-amerikanische Hardrock-Band
 Corwin Manufacturing Company, vorher Vaughn Machine Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Whiteside Wheel Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Vaughn (1909)
 Vaughn (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Vaughn (1912)
 Irving Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Vaughn (1921–1923)

Siehe auch:

 Vaughan